|-
|(117251)||2004 SD41|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,084|| align=right|13,79|| align=right|4,319||MBA||17. september 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117252)||2004 SJ41|| align=right|15,9|| align=right|2,759|| align=right|0,197|| align=right|2,26|| align=right|4,581||MBA||17. september 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117253)||2004 ST45|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,170|| align=right|11,48|| align=right|4,434||MBA||18. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117254)||2004 SV45|| align=right|14,5|| align=right|3,080|| align=right|0,078|| align=right|6,85|| align=right|5,406||MBA||18. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117255)||2004 SJ46|| align=right|17,0|| align=right|2,691|| align=right|0,271|| align=right|7,64|| align=right|4,415||MBA||18. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117256)||2004 SQ50|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,037|| align=right|9,01|| align=right|5,434||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117257)||2004 SV53|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,046|| align=right|5,82|| align=right|5,682||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117258)||2004 SL54|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,132|| align=right|10,13|| align=right|4,566||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117259)||2004 SW54|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,191|| align=right|13,43|| align=right|4,321||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117260)||2004 SD55|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,182|| align=right|13,34|| align=right|4,543||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117261)||2004 SS57|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,139|| align=right|16,14|| align=right|5,452||MBA||16. september 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117262)||2004 ST57|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,255|| align=right|4,22|| align=right|3,641||MBA||16. september 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117263)||2004 SB58|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,201|| align=right|6,85|| align=right|3,545||MBA||16. september 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117264)||2004 SJ59|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,244|| align=right|6,61|| align=right|3,752||MBA||22. september 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117265)||2004 TH1|| align=right|15,5|| align=right|3,209|| align=right|0,151|| align=right|0,38|| align=right|5,749||MBA||4. oktober 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(117266)||2004 TO7|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,147|| align=right|12,17|| align=right|4,548||MBA||5. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117267)||2004 TA16|| align=right|13,8|| align=right|3,191|| align=right|0,256|| align=right|29,77|| align=right|5,701||MBA||6. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117268)||2004 TK52|| align=right|14,2|| align=right|3,216|| align=right|0,164|| align=right|17,61|| align=right|5,766||MBA||4. oktober 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117269)||2004 TX53|| align=right|14,7|| align=right|3,005|| align=right|0,052|| align=right|10,14|| align=right|5,208||MBA||4. oktober 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117270)||2004 TT100|| align=right|13,9|| align=right|3,210|| align=right|0,197|| align=right|16,19|| align=right|5,750||MBA||6. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117271)||2004 TY102|| align=right|14,5|| align=right|3,048|| align=right|0,138|| align=right|10,34|| align=right|5,319||MBA||6. oktober 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117272)||2004 TJ109|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,119|| align=right|13,29|| align=right|4,386||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117273)||2004 TX109|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,081|| align=right|15,49|| align=right|5,602||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117274)||2004 TR110|| align=right|15,4|| align=right|2,756|| align=right|0,170|| align=right|4,13|| align=right|4,574||MBA||7. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117275)||2004 TC113|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,085|| align=right|8,45|| align=right|4,574||MBA||7. oktober 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117276)||2004 TQ118|| align=right|16,2|| align=right|2,326|| align=right|0,236|| align=right|2,31|| align=right|3,548||MBA||5. oktober 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117277)||2004 TX118|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,134|| align=right|6,84|| align=right|3,575||MBA||6. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117278)||2004 TQ120|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,172|| align=right|12,90|| align=right|5,134||MBA||6. oktober 2004||Observatorij Siding Spring|| Siding Spring Survey
|-
|(117279)||2004 TM121|| align=right|16,3|| align=right|2,311|| align=right|0,065|| align=right|3,03|| align=right|3,512||MBA||7. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117280)||2004 TW121|| align=right|16,3|| align=right|2,741|| align=right|0,127|| align=right|0,82|| align=right|4,536||MBA||7. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117281)||2004 TX130|| align=right|15,4|| align=right|3,094|| align=right|0,122|| align=right|3,02|| align=right|5,441||MBA||7. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117282)||2004 TT139|| align=right|15,2|| align=right|2,664|| align=right|0,140|| align=right|5,00|| align=right|4,348||MBA||9. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117283)||2004 TQ168|| align=right|14,9|| align=right|3,113|| align=right|0,099|| align=right|3,67|| align=right|5,492||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117284)||2004 TA170|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,223|| align=right|3,55|| align=right|4,259||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117285)||2004 TK173|| align=right|14,2|| align=right|3,000|| align=right|0,002|| align=right|8,54|| align=right|5,196||MBA||8. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117286)||2004 TJ208|| align=right|15,3|| align=right|2,779|| align=right|0,187|| align=right|9,78|| align=right|4,631||MBA||7. oktober 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117287)||2004 TS221|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,053|| align=right|7,58|| align=right|4,413||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117288)||2004 TU221|| align=right|12,7|| align=right|3,960|| align=right|0,220|| align=right|9,77|| align=right|7,880||HLD||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117289)||2004 TV240|| align=right|14,7|| align=right|2,814|| align=right|0,062|| align=right|10,66|| align=right|4,719||MBA||10. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117290)||2004 TW247|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,146|| align=right|13,88|| align=right|4,246||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117291)||2004 TK287|| align=right|16,4|| align=right|2,270|| align=right|0,184|| align=right|3,45|| align=right|3,418||MBA||9. oktober 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117292)||2004 TP287|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,089|| align=right|4,44|| align=right|4,205||MBA||9. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117293)||2004 TC328|| align=right|15,5|| align=right|2,640|| align=right|0,118|| align=right|14,82|| align=right|4,289||MBA||4. oktober 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117294)||2004 TY338|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,071|| align=right|13,03|| align=right|5,258||MBA||12. oktober 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117295)||2004 TD355|| align=right|15,0|| align=right|2,670|| align=right|0,018|| align=right|8,24|| align=right|4,363||MBA||7. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117296)||2004 UP7|| align=right|15,8|| align=right|2,737|| align=right|0,184|| align=right|9,06|| align=right|4,527||MBA||21. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117297)||2004 UH8|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,050|| align=right|9,24|| align=right|5,446||MBA||21. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117298)||2004 UX9|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,238|| align=right|1,16|| align=right|3,526||MBA||20. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117299)||2004 UC10|| align=right|16,3|| align=right|2,283|| align=right|0,236|| align=right|3,92|| align=right|3,450||MBA||19. oktober 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117300)||2004 VG2|| align=right|14,5|| align=right|3,217|| align=right|0,135|| align=right|10,22|| align=right|5,769||MBA||2. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117301)||2004 VX4|| align=right|17,0|| align=right|2,332|| align=right|0,205|| align=right|3,47|| align=right|3,560||MBA||3. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117302)||2004 VP5|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,188|| align=right|7,86|| align=right|5,762||MBA||3. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117303)||2004 VB10|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,213|| align=right|10,49|| align=right|4,492||MBA||3. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117304)||2004 VR12|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,151|| align=right|12,44|| align=right|5,109||MBA||3. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117305)||2004 VU15|| align=right|15,0|| align=right|3,033|| align=right|0,131|| align=right|11,92|| align=right|5,282||MBA||1. november 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117306)||2004 VF21|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,207|| align=right|4,07|| align=right|3,419||MBA||4. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117307)||2004 VY21|| align=right|14,0|| align=right|3,115|| align=right|0,308|| align=right|15,51|| align=right|5,496||MBA||4. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117308)||2004 VQ22|| align=right|15,8|| align=right|2,657|| align=right|0,085|| align=right|1,96|| align=right|4,330||MBA||4. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117309)||2004 VT22|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,069|| align=right|2,41|| align=right|4,971||MBA||4. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117310)||2004 VA23|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,201|| align=right|3,68|| align=right|5,315||MBA||5. november 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117311)||2004 VD23|| align=right|15,1|| align=right|3,179|| align=right|0,209|| align=right|2,38|| align=right|5,667||MBA||5. november 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117312)||2004 VO24|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,130|| align=right|6,18|| align=right|4,534||MBA||3. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117313)||2004 VR26|| align=right|17,0|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|5,31|| align=right|3,549||MBA||4. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117314)||2004 VD40|| align=right|16,1|| align=right|2,887|| align=right|0,066|| align=right|11,44|| align=right|4,904||MBA||4. november 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117315)||2004 VO55|| align=right|13,7|| align=right|3,495|| align=right|0,088|| align=right|10,72|| align=right|6,533||MBA||4. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117316)||2004 VM57|| align=right|15,0|| align=right|2,810|| align=right|0,012|| align=right|3,94|| align=right|4,710||MBA||5. november 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117317)||2004 VL59|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,077|| align=right|2,83|| align=right|4,478||MBA||9. november 2004||Catalina||CSS
|-
|(117318)||2004 VO62|| align=right|15,4|| align=right|2,526|| align=right|0,227|| align=right|16,01|| align=right|4,013||MBA||6. november 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117319)||2004 VR64|| align=right|14,7|| align=right|3,132|| align=right|0,022|| align=right|16,44|| align=right|5,541||MBA||10. november 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117320)||2004 VS64|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,097|| align=right|2,36|| align=right|4,858||MBA||10. november 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117321)||2004 VU64|| align=right|15,4|| align=right|3,018|| align=right|0,017|| align=right|1,83|| align=right|5,242||MBA||10. november 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117322)||2004 VJ72|| align=right|15,3|| align=right|2,970|| align=right|0,089|| align=right|2,06|| align=right|5,117||MBA||4. november 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117323)||2004 VE78|| align=right|15,5|| align=right|1,958|| align=right|0,073|| align=right|24,58|| align=right|2,740||MBA||12. november 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117324)||2004 WW4|| align=right|16,0|| align=right|2,142|| align=right|0,168|| align=right|4,60|| align=right|3,135||MBA||18. november 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117325)||2004 WU8|| align=right|14,4|| align=right|3,167|| align=right|0,111|| align=right|9,98|| align=right|5,634||MBA||18. november 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117326)||2004 WV8|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,151|| align=right|6,59|| align=right|3,471||MBA||18. november 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117327)||2004 WD9|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,143|| align=right|6,96|| align=right|4,181||MBA||19. november 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117328)||2004 WH9|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,243|| align=right|10,90|| align=right|5,347||MBA||21. november 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117329)||2004 XJ6|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,162|| align=right|6,93|| align=right|3,794||MBA||9. december 2004||Jarnac||Jarnac
|-
|(117330)||2004 XF8|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,060|| align=right|10,28|| align=right|5,558||MBA||2. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117331)||2004 XF10|| align=right|14,7|| align=right|2,665|| align=right|0,166|| align=right|13,65|| align=right|4,350||MBA||2. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117332)||2004 XX10|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,078|| align=right|12,85|| align=right|5,137||MBA||3. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117333)||2004 XF11|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,132|| align=right|5,34|| align=right|4,420||MBA||3. december 2004||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117334)||2004 XK11|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,044|| align=right|2,06|| align=right|4,020||MBA||3. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117335)||2004 XT11|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,198|| align=right|9,65|| align=right|4,158||MBA||7. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117336)||2004 XP15|| align=right|15,4|| align=right|2,985|| align=right|0,144|| align=right|2,88|| align=right|5,156||MBA||9. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117337)||2004 XD17|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,087|| align=right|2,01|| align=right|4,201||MBA||3. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117338)||2004 XF18|| align=right|14,9|| align=right|3,186|| align=right|0,168|| align=right|4,15|| align=right|5,686||MBA||8. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117339)||2004 XO20|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,066|| align=right|14,46|| align=right|5,719||MBA||8. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117340)||2004 XM23|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,257|| align=right|22,75|| align=right|3,505||MBA||8. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117341)||2004 XU26|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,112|| align=right|2,49|| align=right|5,010||MBA||10. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117342)||2004 XJ38|| align=right|16,1|| align=right|2,734|| align=right|0,113|| align=right|13,09|| align=right|4,520||MBA||7. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117343)||2004 XR38|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,100|| align=right|15,07|| align=right|4,087||MBA||7. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117344)||2004 XY40|| align=right|14,5|| align=right|3,074|| align=right|0,108|| align=right|12,17|| align=right|5,388||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117345)||2004 XO41|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,172|| align=right|13,30|| align=right|4,553||MBA||11. december 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117346)||2004 XB48|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,019|| align=right|10,53|| align=right|5,784||MBA||9. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117347)||2004 XF48|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,141|| align=right|13,46|| align=right|4,525||MBA||10. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117348)||2004 XF49|| align=right|13,5|| align=right|3,107|| align=right|0,236|| align=right|15,80|| align=right|5,476||MBA||11. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117349)||2004 XN61|| align=right|15,3|| align=right|3,181|| align=right|0,265|| align=right|9,22|| align=right|5,673||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117350)||2004 XL62|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,129|| align=right|17,04|| align=right|5,574||MBA||13. december 2004||Yamagata||Yamagata
|-
|(117351)||2004 XE63|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,058|| align=right|13,76|| align=right|4,048||MBA||9. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117352)||2004 XQ69|| align=right|15,8|| align=right|2,659|| align=right|0,199|| align=right|2,54|| align=right|4,336||MBA||10. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117353)||2004 XS73|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,070|| align=right|22,35|| align=right|5,601||MBA||11. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117354)||2004 XQ75|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,084|| align=right|12,70|| align=right|5,502||MBA||9. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117355)||2004 XT86|| align=right|15,9|| align=right|2,253|| align=right|0,160|| align=right|5,50|| align=right|3,380||MBA||14. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117356)||2004 XB87|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,054|| align=right|10,35|| align=right|5,519||MBA||9. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117357)||2004 XG88|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,198|| align=right|5,32|| align=right|4,295||MBA||10. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117358)||2004 XJ95|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,150|| align=right|2,03|| align=right|3,679||MBA||11. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117359)||2004 XS102|| align=right|15,2|| align=right|2,584|| align=right|0,082|| align=right|14,21|| align=right|4,154||MBA||13. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117360)||2004 XC103|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,265|| align=right|9,93|| align=right|4,536||MBA||14. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117361)||2004 XV103|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,139|| align=right|14,55|| align=right|4,178||MBA||9. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117362)||2004 XW103|| align=right|15,6|| align=right|2,736|| align=right|0,104|| align=right|9,36|| align=right|4,524||MBA||9. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117363)||2004 XX104|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,133|| align=right|15,83|| align=right|4,235||MBA||10. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117364)||2004 XM105|| align=right|14,5|| align=right|3,082|| align=right|0,049|| align=right|9,79|| align=right|5,409||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117365)||2004 XR106|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,060|| align=right|11,48|| align=right|5,531||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117366)||2004 XK107|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,185|| align=right|4,54|| align=right|3,459||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117367)||2004 XO107|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,059|| align=right|5,22|| align=right|4,166||MBA||11. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117368)||2004 XY119|| align=right|16,8|| align=right|2,445|| align=right|0,137|| align=right|0,60|| align=right|3,821||MBA||12. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117369)||2004 XL121|| align=right|15,8|| align=right|2,628|| align=right|0,036|| align=right|2,40|| align=right|4,261||MBA||14. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117370)||2004 XC129|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,269|| align=right|11,18|| align=right|5,382||MBA||14. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117371)||2004 XK144|| align=right|13,2|| align=right|3,132|| align=right|0,196|| align=right|24,90|| align=right|5,543||MBA||12. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117372)||2004 XH145|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,270|| align=right|5,33|| align=right|4,151||MBA||13. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117373)||2004 XL145|| align=right|14,3|| align=right|3,119|| align=right|0,200|| align=right|10,25|| align=right|5,507||MBA||13. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117374)||2004 XQ147|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|1,84|| align=right|3,694||MBA||13. december 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117375)||2004 XY148|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,107|| align=right|15,74|| align=right|5,518||MBA||14. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117376)||2004 XP157|| align=right|15,2|| align=right|2,986|| align=right|0,264|| align=right|2,30|| align=right|5,160||MBA||14. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117377)||2004 XW158|| align=right|13,5|| align=right|3,090|| align=right|0,086|| align=right|11,18|| align=right|5,432||MBA||14. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117378)||2004 XZ163|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,076|| align=right|4,18|| align=right|4,481||MBA||3. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117379)||2004 XW169|| align=right|15,2|| align=right|2,836|| align=right|0,027|| align=right|3,32|| align=right|4,774||MBA||9. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117380)||2004 XT174|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,161|| align=right|18,59|| align=right|5,651||MBA||11. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117381)||2004 YU|| align=right|15,3|| align=right|2,856|| align=right|0,035|| align=right|3,22|| align=right|4,827||MBA||18. december 2004||Junk Bond||D. Healy
|-
|(117382)||2004 YE2|| align=right|16,5|| align=right|2,354|| align=right|0,140|| align=right|9,23|| align=right|3,610||MBA||16. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117383)||2004 YD4|| align=right|15,6|| align=right|3,156|| align=right|0,050|| align=right|11,84|| align=right|5,606||MBA||16. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117384)||2004 YD16|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,109|| align=right|1,79|| align=right|3,820||MBA||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117385)||2004 YN20|| align=right|11,6|| align=right|5,321|| align=right|0,042|| align=right|13,28|| align=right|12,28||JUT||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117386)||2004 YV20|| align=right|15,4|| align=right|2,978|| align=right|0,050|| align=right|10,34|| align=right|5,137||MBA||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117387)||2004 YP21|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,190|| align=right|10,23|| align=right|4,269||MBA||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117388)||2004 YB23|| align=right|16,6|| align=right|2,435|| align=right|0,201|| align=right|3,14|| align=right|3,798||MBA||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117389)||2004 YD23|| align=right|12,3|| align=right|5,159|| align=right|0,073|| align=right|25,20|| align=right|11,72||JUT||18. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117390)||2004 YK26|| align=right|15,3|| align=right|3,189|| align=right|0,128|| align=right|1,23|| align=right|5,693||MBA||19. december 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(117391)||2004 YD31|| align=right|15,4|| align=right|2,640|| align=right|0,117|| align=right|9,71|| align=right|4,290||MBA||18. december 2004||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117392)||2004 YV31|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,229|| align=right|16,49|| align=right|4,098||MBA||19. december 2004||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117393)||2004 YO32|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|2,56|| align=right|3,749||MBA||21. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117394)||2004 YS33|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,241|| align=right|16,31|| align=right|5,503||MBA||16. december 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117395)||2004 YL35|| align=right|12,7|| align=right|5,150|| align=right|0,035|| align=right|12,36|| align=right|11,69||JUT||21. december 2004||Catalina||CSS
|-
|(117396)||2005 AJ1|| align=right|15,1|| align=right|3,055|| align=right|0,220|| align=right|2,65|| align=right|5,338||MBA||1. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117397)||2005 AW1|| align=right|16,7|| align=right|2,407|| align=right|0,145|| align=right|1,36|| align=right|3,733||MBA||1. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117398)||2005 AZ2|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,117|| align=right|11,71|| align=right|5,438||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117399)||2005 AO7|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,100|| align=right|5,59|| align=right|3,454||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117400)||2005 AA8|| align=right|16,4|| align=right|2,311|| align=right|0,123|| align=right|5,49|| align=right|3,513||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117401)||2005 AL8|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,122|| align=right|9,89|| align=right|4,571||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117402)||2005 AM8|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,098|| align=right|10,53|| align=right|4,250||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117403)||2005 AO8|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,215|| align=right|11,67|| align=right|4,225||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117404)||2005 AC9|| align=right|11,7|| align=right|5,133|| align=right|0,030|| align=right|22,81|| align=right|11,63||JUT||7. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117405)||2005 AY9|| align=right|15,8|| align=right|2,813|| align=right|0,105|| align=right|3,74|| align=right|4,717||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117406)||2005 AF10|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,069|| align=right|13,41|| align=right|5,576||MBA||7. januar 2005||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(117407)||2005 AD11|| align=right|15,2|| align=right|2,798|| align=right|0,198|| align=right|9,91|| align=right|4,680||MBA||1. januar 2005||Črni Vrh||Črni Vrh
|-
|(117408)||2005 AL11|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,088|| align=right|6,92|| align=right|5,604||MBA||1. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117409)||2005 AO11|| align=right|14,3|| align=right|3,030|| align=right|0,091|| align=right|11,60|| align=right|5,274||MBA||1. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117410)||2005 AY11|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,162|| align=right|5,30|| align=right|4,021||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117411)||2005 AH12|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,040|| align=right|10,60|| align=right|5,410||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117412)||2005 AJ12|| align=right|16,0|| align=right|2,918|| align=right|0,168|| align=right|3,10|| align=right|4,983||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117413)||2005 AE13|| align=right|16,4|| align=right|2,406|| align=right|0,136|| align=right|2,26|| align=right|3,732||MBA||8. januar 2005||La Canada||J. Lacruz
|-
|(117414)||2005 AG14|| align=right|15,9|| align=right|2,585|| align=right|0,132|| align=right|13,24|| align=right|4,155||MBA||9. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117415)||2005 AY14|| align=right|16,9|| align=right|2,601|| align=right|0,091|| align=right|1,38|| align=right|4,194||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117416)||2005 AC15|| align=right|15,7|| align=right|2,668|| align=right|0,100|| align=right|4,70|| align=right|4,358||MBA||6. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117417)||2005 AS15|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,031|| align=right|13,10|| align=right|4,438||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117418)||2005 AE16|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,125|| align=right|7,14|| align=right|5,623||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117419)||2005 AD17|| align=right|14,8|| align=right|3,132|| align=right|0,077|| align=right|13,54|| align=right|5,542||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117420)||2005 AM17|| align=right|16,1|| align=right|2,775|| align=right|0,078|| align=right|1,64|| align=right|4,621||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117421)||2005 AA18|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,086|| align=right|5,90|| align=right|3,267||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117422)||2005 AG18|| align=right|16,4|| align=right|2,426|| align=right|0,147|| align=right|2,28|| align=right|3,778||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117423)||2005 AP18|| align=right|12,1|| align=right|5,239|| align=right|0,096|| align=right|9,08|| align=right|11,99||JUT||7. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117424)||2005 AX19|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,093|| align=right|10,79|| align=right|4,490||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117425)||2005 AK20|| align=right|15,0|| align=right|2,922|| align=right|0,028|| align=right|2,77|| align=right|4,995||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117426)||2005 AM20|| align=right|16,0|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|1,70|| align=right|3,765||MBA||6. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117427)||2005 AY21|| align=right|15,3|| align=right|2,642|| align=right|0,084|| align=right|14,10|| align=right|4,294||MBA||6. januar 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(117428)||2005 AS22|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,188|| align=right|6,25|| align=right|3,658||MBA||7. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117429)||2005 AR25|| align=right|16,7|| align=right|2,408|| align=right|0,167|| align=right|4,48|| align=right|3,736||MBA||11. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117430)||2005 AQ26|| align=right|15,0|| align=right|3,045|| align=right|0,103|| align=right|14,05|| align=right|5,312||MBA||13. januar 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117431)||2005 AL28|| align=right|16,0|| align=right|2,618|| align=right|0,044|| align=right|15,59|| align=right|4,235||MBA||13. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117432)||2005 AQ28|| align=right|17,3|| align=right|2,276|| align=right|0,123|| align=right|2,89|| align=right|3,432||MBA||7. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117433)||2005 AC29|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,079|| align=right|29,90|| align=right|5,652||MBA||15. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117434)||2005 AE29|| align=right|15,8|| align=right|2,457|| align=right|0,127|| align=right|6,97|| align=right|3,851||MBA||13. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117435)||2005 AJ29|| align=right|16,4|| align=right|2,778|| align=right|0,007|| align=right|3,62|| align=right|4,629||MBA||14. januar 2005||La Canada||La Canada
|-
|(117436)||2005 AU30|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,211|| align=right|12,36|| align=right|4,242||MBA||9. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117437)||2005 AW30|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,106|| align=right|14,88|| align=right|4,148||MBA||9. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117438)||2005 AX35|| align=right|16,5|| align=right|2,593|| align=right|0,116|| align=right|4,40|| align=right|4,174||MBA||13. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117439)||2005 AR36|| align=right|16,5|| align=right|2,584|| align=right|0,120|| align=right|2,43|| align=right|4,154||MBA||13. januar 2005||New Mexico Skies||New Mexico Skies
|-
|(117440)||2005 AM37|| align=right|15,5|| align=right|3,152|| align=right|0,178|| align=right|7,61|| align=right|5,595||MBA||13. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117441)||2005 AY38|| align=right|14,8|| align=right|2,684|| align=right|0,080|| align=right|10,28|| align=right|4,397||MBA||13. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117442)||2005 AP39|| align=right|15,6|| align=right|2,542|| align=right|0,143|| align=right|7,44|| align=right|4,052||MBA||13. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117443)||2005 AW42|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|4,91|| align=right|4,081||MBA||15. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117444)||2005 AJ43|| align=right|16,7|| align=right|2,321|| align=right|0,112|| align=right|4,69|| align=right|3,536||MBA||15. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117445)||2005 AB45|| align=right|16,0|| align=right|2,399|| align=right|0,123|| align=right|2,39|| align=right|3,714||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117446)||2005 AV45|| align=right|12,5|| align=right|5,186|| align=right|0,081|| align=right|6,07|| align=right|11,81||JUT||11. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117447)||2005 AX46|| align=right|11,5|| align=right|5,259|| align=right|0,055|| align=right|29,47|| align=right|12,06||JUT||11. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117448)||2005 AY46|| align=right|16,6|| align=right|2,357|| align=right|0,148|| align=right|2,54|| align=right|3,617||MBA||11. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117449)||2005 AB47|| align=right|15,7|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|4,01|| align=right|4,357||MBA||12. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117450)||2005 AD47|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,094|| align=right|11,01|| align=right|5,168||MBA||12. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117451)||2005 AA50|| align=right|16,7|| align=right|2,498|| align=right|0,022|| align=right|3,07|| align=right|3,946||MBA||13. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117452)||2005 AV55|| align=right|14,8|| align=right|2,653|| align=right|0,130|| align=right|12,62|| align=right|4,320||MBA||15. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117453)||2005 AG58|| align=right|15,2|| align=right|2,849|| align=right|0,150|| align=right|3,11|| align=right|4,808||MBA||15. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117454)||2005 AG59|| align=right|15,7|| align=right|2,939|| align=right|0,026|| align=right|3,02|| align=right|5,038||MBA||15. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117455)||2005 AL61|| align=right|16,1|| align=right|2,409|| align=right|0,063|| align=right|6,59|| align=right|3,737||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117456)||2005 AL68|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,102|| align=right|2,06|| align=right|3,396||MBA||13. januar 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117457)||2005 AU68|| align=right|16,4|| align=right|2,767|| align=right|0,057|| align=right|3,11|| align=right|4,603||MBA||13. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117458)||2005 AN71|| align=right|15,6|| align=right|3,084|| align=right|0,031|| align=right|11,49|| align=right|5,415||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117459)||2005 AB74|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,210|| align=right|2,10|| align=right|3,695||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117460)||2005 AM74|| align=right|14,7|| align=right|3,118|| align=right|0,133|| align=right|4,10|| align=right|5,504||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117461)||2005 AO79|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,169|| align=right|2,33|| align=right|4,185||MBA||15. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117462)||2005 BK3|| align=right|15,3|| align=right|2,906|| align=right|0,065|| align=right|10,99|| align=right|4,953||MBA||16. januar 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117463)||2005 BQ7|| align=right|14,6|| align=right|3,201|| align=right|0,114|| align=right|13,18|| align=right|5,727||MBA||16. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117464)||2005 BT8|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,044|| align=right|10,40|| align=right|5,401||MBA||16. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117465)||2005 BJ9|| align=right|15,8|| align=right|2,682|| align=right|0,126|| align=right|14,57|| align=right|4,392||MBA||16. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117466)||2005 BO9|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,162|| align=right|4,39|| align=right|3,465||MBA||16. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117467)||2005 BE11|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,078|| align=right|2,30|| align=right|3,708||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117468)||2005 BH11|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,137|| align=right|10,65|| align=right|4,504||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117469)||2005 BO11|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,072|| align=right|6,26|| align=right|3,757||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117470)||2005 BQ11|| align=right|16,0|| align=right|3,159|| align=right|0,210|| align=right|1,11|| align=right|5,613||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117471)||2005 BK13|| align=right|14,4|| align=right|3,093|| align=right|0,035|| align=right|8,91|| align=right|5,440||MBA||17. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117472)||2005 BQ13|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,077|| align=right|4,97|| align=right|4,101||MBA||17. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117473)||2005 BS13|| align=right|16,1|| align=right|2,481|| align=right|0,133|| align=right|1,67|| align=right|3,908||MBA||17. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117474)||2005 BE18|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,144|| align=right|3,17|| align=right|4,471||MBA||16. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117475)||2005 BK22|| align=right|15,9|| align=right|3,197|| align=right|0,109|| align=right|1,72|| align=right|5,717||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117476)||2005 BP22|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,082|| align=right|10,47|| align=right|5,583||MBA||16. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117477)||2005 BC25|| align=right|15,4|| align=right|3,209|| align=right|0,141|| align=right|2,37|| align=right|5,748||MBA||17. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117478)||2005 BD26|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|3,583||MBA||18. januar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117479)||2005 BT26|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,098|| align=right|9,88|| align=right|5,473||MBA||19. januar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117480)||2005 BO28|| align=right|14,4|| align=right|2,550|| align=right|0,129|| align=right|14,47|| align=right|4,070||MBA||31. januar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117481)||2005 BD44|| align=right|16,6|| align=right|2,305|| align=right|0,190|| align=right|3,94|| align=right|3,499||MBA||31. januar 2005||New Mexico Skies||A. Lowe
|-
|(117482)||2005 CD2|| align=right|15,8|| align=right|2,868|| align=right|0,018|| align=right|3,26|| align=right|4,856||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117483)||2005 CZ3|| align=right|16,0|| align=right|2,370|| align=right|0,129|| align=right|3,51|| align=right|3,648||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117484)||2005 CE6|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,031|| align=right|8,49|| align=right|5,716||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117485)||2005 CZ9|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,027|| align=right|3,47|| align=right|3,739||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117486)||2005 CN10|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,064|| align=right|12,08|| align=right|5,352||MBA||1. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117487)||2005 CM13|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,156|| align=right|11,13|| align=right|4,124||MBA||2. februar 2005||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(117488)||2005 CT14|| align=right|16,8|| align=right|2,548|| align=right|0,013|| align=right|1,38|| align=right|4,066||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117489)||2005 CB16|| align=right|16,3|| align=right|2,588|| align=right|0,066|| align=right|1,52|| align=right|4,163||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117490)||2005 CE16|| align=right|15,2|| align=right|2,806|| align=right|0,095|| align=right|4,35|| align=right|4,700||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117491)||2005 CC17|| align=right|16,5|| align=right|2,183|| align=right|0,130|| align=right|5,36|| align=right|3,225||MBA||2. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(117492)||2005 CK18|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,122|| align=right|1,88|| align=right|3,652||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117493)||2005 CP19|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,188|| align=right|2,78|| align=right|3,700||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117494)||2005 CU19|| align=right|15,5|| align=right|2,964|| align=right|0,036|| align=right|10,19|| align=right|5,102||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117495)||2005 CY19|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,164|| align=right|2,57|| align=right|3,645||MBA||2. februar 2005||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(117496)||2005 CD20|| align=right|16,0|| align=right|2,687|| align=right|0,103|| align=right|4,84|| align=right|4,404||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117497)||2005 CL20|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,088|| align=right|1,49|| align=right|3,687||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117498)||2005 CJ21|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,155|| align=right|7,22|| align=right|3,742||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117499)||2005 CQ21|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,085|| align=right|4,23|| align=right|3,692||MBA||2. februar 2005||Catalina||CSS
|-
|(117500)||2005 CY21|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,028|| align=right|7,90|| align=right|4,548||MBA||3. februar 2005||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov